Шрам:

 Шрам — рубец от зажившей раны.

В культуре 
 «Шрам» — фантастический роман Марины и Сергея Дяченко (2006).
 «Шрам» () — роман Чайны Мьевиля, второй в цикле «Бас-Лаг» (2003).
 «Шрам» () — историческая драма Фатиха Акина (2014).
 «Шрам» — детективно-мелодраматический сериал Дмитрия Магонова (Россия, 2017).
 Шрам () — персонаж мультфильма «Король Лев».
 Шрам — персонаж манги «Стальной алхимик».
 Шрам — протагонист игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо».

Фамилия 
 Шрам, Карл (1828—?) — немецкий писатель.
 Шрам, Фредерик (футболист) (род. 1995) — исландский футболист датского происхождения.
 Шрам, Фредерик Роберт (род. 1943) — американский палеонтолог и карцинолог.

См. также 
 Шрамм (значения)
 Шрамко (значения)
 Шрамовка — село в Россошанском районе Воронежской области.

Примечания